Plaistow bezeichnet folgende Orte

in England
 Plaistow (London), Stadtteil im London Borough of Newham
 Plaistow (West Sussex)
 Plaistow (Bromley)
 Plaistow (Derbyshire)

in den Vereinigten Staaten
 Plaistow (New Hampshire)

Plaistow steht für
 eine Station der London Underground im Stadtbezirk London Borough of Newham, siehe Plaistow (London Underground)